owsik ludzki – pasożyt
 owsik wyniosły – gatunek trawy